Понорого:

 Понорого — округ в провинции Восточная Ява, Индонезия;
 Понорого — район, являющийся административным центром округа Понорого;
 Университет Понорого — один из университетов Индонезии;
 Понорого — одна из разновидностей индонезийского танца .